Cugat màrtir (Scil·li, Tunísia, segona meitat del s. III - Sant Cugat del Vallès, 304), sant martiritzat a Sant Cugat del Vallès
 Francis Cugat (Barcelona, 1893- Westport, Connecticut, 1981), artista, dissenyador, il·lustrador i tècnic cinematogràfic català que va treballar sobretot als Estats Units
 Ramon Cugat Bertomeu (L'Aldea, Baix Ebre, 1950), metge especialista en medicina esportiva 
 Xavier Cugat i Mingall (Girona, 1900 - Barcelona, 1990), músic i dibuixant català, artista polifacètic i principal difusor de la música llatina als Estats Units